Derek Ibbotson (1932-2017), athlète britannique
Eva Ibbotson (1925-2010), romancière britannique
John Ibbotson, arbitre anglais de football